RER A – jedna z pięciu linii miejskiej sieci kolejowej w aglomeracji Paryża. Otworzona w roku 1977. Przewożąc około miliona pasażerów dziennie jest najbardziej obciążoną linią kolejową w aglomeracji paryskiej (umożliwia m.in. dojazd do największego centrum biznesu we Francji, La Défense) oraz jedną z najbardziej obciążonych linii kolejowych w Europie.

Stacje i połączenia

Przypisy 

RER A